Олдер има више значења:
 Олдер (Вашингтон)
 Олдер (Монтана)